Leśniak, Lesniak :
 Armelle Lesniak (1969-), actrice et humoriste française
 Józef Leśniak (1968-2022), homme politique polonais
 Marek Leśniak (1964-), footballeur polonais
  (1965-1991), actrice polonaise, voir aussi Yves Goulais

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme polonais